Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 1990 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 1990 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам
Фильмы Аргентины 1990 года